Муравлёвка — название населённых пунктов.

Россия 
 Муравлёвка — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Муравлёвка — деревня в Ливенском районе Орловской области.

Украина 
 Муравлёвка — деревня в Измаильском районе Одесской области.

См. также 
 Муравлёв